La liste des films classés X en France est une liste des films classés X par la commission de classification des œuvres cinématographiques en France.

La liste comporte 1110 films (courts et longs métrages) de 245 réalisateurs différents, dont 4 réalisatrices (Jeanne Chaix, Roberta Findlay, Loïs Koenigswerther et Anne-Marie Tensi). La plupart des films classés relèvent de la catégorie des films pornographiques (P) ; seulement 10 films ont fait l'objet d'un classement pour incitation à la violence (V). Le premier classement intervient en 1975 et le dernier en 1996. 34 classements ont été abrogés entre 1977 et 1991.

Liste

Notes et références

Avis

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Classement X
 Commission de classification des œuvres cinématographiques
 Liste de films non pornographiques contenant des actes sexuels non simulés
 Liste de films pornographiques parodiques
 Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
 Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence
 Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels

Liens externes 
 La Commission de Classification sur le site du Centre Nationale de la Cinématographie
 Les archives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont conservées aux Archives nationales sous la cote 20120244.
 Encyclo-ciné

X

Loi française de 1975
Censure en France